A 668-as jelzésű regionális autóbusz Szigethalom, autóbusz-állomás és Kiskunlacháza, ráckevei elágazás között közlekedik. Egyes menetek Dömsöd, Kossuth Lajos utca 136. megállóhelyig járnak. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

|-
!Sorszám (↓)
!Megállóhely
!Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Szigethalom, autóbusz-állomásvégállomás||34
|align=left|
|-
|1||Autógyár, III. számú kapu||33
|align=left|
|-
|2||Szigethalom, Bucka Gyöngye||32
|align=left|
|-
|3||Szigethalom, Újtelep||31
|align=left|
|-
|4||Szigethalom, Taksony-híd||30
|align=left|
|-
|5||Sporttelep||29
|align=left|
|-
|6||Autógyári elágazás||28
|align=left|
|-
|7||Naprózsa lakópark||27
|align=left|
|-
|8||Dunavarsány, bejárati út||26
|align=left|
|-
|9||30-as km kő||25
|align=left|
|-
|10||Majosházai elágazás||24
|align=left|
|-
|11||Majosháza, temető||23
|align=left|
|-
|12||Majosháza, művelődési ház||22
|align=left|
|-
|13||Majosháza, Széchenyi sétány||21
|align=left|
|-
|14||Majosháza, rév-állomás||20
|align=left|
|-
|15||Majosháza, Széchenyi sétány||19
|align=left|
|-
|16||Majosháza, művelődési ház||18
|align=left|
|-
|17||Majosháza, temető||17
|align=left|
|-
|18||Majosházai elágazás||16
|align=left|
|-
|19||Áporkai elágazás||15
|align=left|
|-
|20||Áporka, szikvízüzem||14
|align=left|
|-
|21||Áporka, községháza||13
|align=left|
|-
|22||Áporka, Petőfi Sándor utca||12
|align=left|
|-
|23||Áporka, autóbusz-forduló||11
|align=left|
|-
|24||Áporka, bejárati út||∫
|align=left|
|-
|25||Kiskunlacháza, autóbusz-forduló||10
|align=left|
|-
|26||Kiskunlacháza, Védgát utca||9
|align=left|
|-
|27||Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás||8
|align=left|
|-
|28||Kiskunlacháza, Dózsa György utca 136.||7
|align=left|
|-
|29||Kiskunlacháza, Miska Csárda||6
|align=left|
|-
|30||Kiskunlacháza, ráckevei elágazás||5
|align=left|
|-
|31||Apaji Állami Gazdaság sertéshizlalda*||4
|align=left|
|-
|32||Dömsöd, Kossuth Lajos utca 9.*||3
|align=left|
|-
|33||Dömsöd, vasútállomás elágazás*||2
|align=left|
|-
|34||Dömsöd, Pósa Lajos utca*||1
|align=left|
|-
|35||Dömsöd, Kossuth Lajos utca 136.*végállomás||0
|align=left|
|}
* Csak néhány járat érinti.

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Dömsöd autóbuszvonalai
Kiskunlacháza autóbuszvonalai
Szigethalom autóbuszvonalai
Dunavarsány autóbuszvonalai
Majosháza autóbuszvonalai
Áporka autóbuszvonalai